

Вест-Манчестер — селище, штат Огайо
 Вест-Манчестер Тауншип — селище в окрузі Йорк, штат Пенсільванія